Celina (ime), osobno žensko ime
Celina (satelitski sustav), sovjetska i poslije ruska serija umjetnih satelita